Barclay – klan szkocki

Miejscowości w USA:
 Barclay – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Queen Anne’s
 Barclay – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden

Gminy w USA:
 Barclay (ang. Barclay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Barclay (ang. Barclay Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Barclay (ang. Barclay Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass